Sven kan syfta på:

 Sven – ett mansnamn
 Sven runristare
 Sven (riddarväsen) – inom riddarväsendet benämning på person tillhörande en klass av adelsståndet som stod närmast under riddarna
 Sven – en äldre benämning för gesäll
 Stormen Sven – som drabbade södra och mellersta Sverige 5–7 december 2013.
 Svendom – man som inte haft sexuellt umgänge med en annan person

Geografi

Antarktis 

 Sven (ö),

Ryssland 

 Sven (ort), Brjansk oblast,